Редогощь — деревня в Троснянском районе Орловской области России. Входит в состав Пенновского сельского поселения.

География 
Деревня находится на юге Орловской области, в лесостепной зоне, в пределах центральной части Среднерусской возвышенности, на правом берегу реки Свапы, на расстоянии примерно 17 километров (по прямой) к югу от села Тросны, административного центра района. Абсолютная высота — 179 метров над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как умеренно континентальный с умеренно морозной зимой и тёплым летом. Средняя многолетняя температура самого холодного месяца (января), составляет −9,7°С, температура самого тёплого (июля) — +19°С. Среднегодовое количество атмосферных осадков — 540 мм.
Часовой пояс

История 
В 1897 году в деревне проживал 601 человек (289 мужского пола и 312 женского); всё население исповедовало православие.

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 58,1 %, женщины — соответственно 41,9 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 100 % из 71 чел.

Примечания

Литература 
 

Населённые пункты Троснянского района